Paulo Henrique est un prénom portugais et brésilien. Il peut aussi être utilisé en tant que pseudonyme.

Prénom

Pseudonyme 

 Paulo Henrique (1943-), Paulo Henrique Souza de Oliveira, footballeur brésilien ;
 Paulo Henrique (1968-), Paulo Henrique Carreira Jorge, chorégraphe portugais ;
 Paulo Henrique (1972-), Paulo Henrique Miranda, footballeur brésilien.

Homonymie de prénom